

Presentación previa 

El esloveno Aljaž Bedene fue el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El austríaco Dominic Thiem es el nuevo campeón del torneo, tras derrotar al italiano Potito Starace en la final.

Cabezas de serie 

 Jan Hájek (Cuartos de final)
 Andreas Haider-Maurer (Segunda ronda)
 'Dominic Thiem (Campeón)
 Potito Starace (Final)  Blaž Rola (Segunda ronda)
  Gerald Melzer (Semifinales, retiro)
  Flavio Cipolla (Cuartos de final)
  Jaroslav Pospíšil (Primera ronda)

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Casablanca 2013